

Onomastica 
 Mika – ipocoristico finlandese del nome proprio di persona  Michele
 Mika – nome proprio di persona giapponese femminile

Persone 
 Mika – cantautore libanese naturalizzato britannico
 Dylan Mika – rugbista neozelandese
 Eric Mika – cestista statunitense

Sport 
 FC Mika – società calcistica armena